Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Iron Duke, d'après le surnom du duc de Wellington :
le , un cuirassé à coque en fer  de classe Audacious lancé en 1870 et démoli en 1906 ;
le , un cuirassé navire de tête de la classe du même nom lancé en 1912 et démoli en 1946 ;
le , une frégate de Type 23 lancée en 1991.

Voir aussi 
 , un navire de premier rang de 131 canons lancé en 1852.

Iron Duke